Cette liste des vidéos YouTube les plus aimées contient les 40 vidéos avec le plus de "j'aime" de tous les temps. Le nombre de "j'aime" est directement tiré de la page de la vidéo. YouTube a mis en place deux boutons "j'aime" et "je n'aime pas" sur ces pages en , dans le cadre d'une refonte majeure du site. Cela a remplacé leur ancien système d'évaluation à cinq étoiles.  

Les concepteurs de YouTube ont trouvé le système précédent inefficace car les options permettant de classer une vidéo entre deux et quatre étoiles étaient rarement sélectionnées. Les vidéos sont séparées en deux listes, les vidéos musicales et les vidéos non musicales.

Le clip de la chanson des LMFAO Party Rock Anthem est devenue vidéo la plus aimée du site en 2012, avec 1,56 million de "j'aime", jusqu'à ce que la vidéo Gangnam Style de Psy la surpasse en septembre de cette année. Suivant ce succès, Gangnam Style est entrée dans le livre du Guiness World Records en tant que vidéo la plus aimée sur YouTube et sur Internet en 2012.
La vidéo de Psy est restée vidéo la plus aimée pendant presque quatre ans jusqu'au , quand See You Again de Wiz Khalifa en collaboration avec Charlie Puth la surpasse avec 11,21 millions de "j'aime".
Moins d'un an plus tard, le , Despacito de Luis Fonsi en collaboration avec Daddy Yankee a pris la première place avec  de "j'aime".

Actuellement, parmi les vidéos qui remplissent les critères de la liste, Believer par Imagine Dragons a le plus haut ratio j'aime/je n'aime pas.
En , seulement deux vidéos non-musicales (de Pewdiepie et MrBeast) étaient dans la liste des 100 vidéos les plus aimées.
En , l'artiste comptant le plus de vidéos aimées dans le top 40 est le groupe sud-coréen BTS avec 9 entrées. BLACKPINK sont deuxième avec 4 entrées.

Classement global

Vidéos musicales 
Le tableau suivant répertorie les 40 vidéos musicales les plus appréciées sur YouTube, avec chaque total arrondi au dix mille les plus proches, la chaîne ayant mis en ligne la vidéo, le pourcentage j'aime/je n'aime pas et la date de mise en ligne.

Vidéos non musicales 
Le tableau ci-dessous répertorie les 10 vidéos les plus appréciées sur YouTube, qui ne sont pas des vidéos musicales, les vidéos lyriques et similaires (vidéos musicales parodiques, vidéos audio, etc.), avec chaque total de likes arrondi à la dizaine de milliers, la chaîne ayant mis en ligne la vidéo, le ratio j'aime/je n'aime pas et la date de mise en ligne.

PewDiePie et whinderssonnunes ont le plus de vidéos présentes dans le classement, avec trois vidéos chacun. La vidéo de PewDiePie "YouTube Rewind 2018 but it's actually good" est la vidéo la plus rapide à gravir cette liste, se classant au premier rang seulement deux jours après sa sortie.

Histoire des vidéos les plus aimées 

 Chronologie des vidéos les plus aimées ( - )  Vidéos les plus aimées ( - )  Vidéos les plus aimées (janvier 2012 - avril 2019)

Voir également 

 Liste des vidéos les plus détestées de YouTube
 Liste des vidéos les plus visionnées sur YouTube
 Liste des vidéos les plus visionnées dans les 24 premières heures
 Liste des chaînes YouTube ayant le plus d'abonnés
 Liste des comptes Instagram les plus suivis

Notes et références 

Liste en rapport avec YouTube
Pages avec des traductions non relues